

Sigle 
 Radicali di Sinistra  – partito politico italiano
 Radio Standard  – prefisso usato un tempo per standard elettronici (es. RS-232) tuttora mantenuto dalla Electronic Industries Alliance
 Republika Slovenija  – Repubblica di Slovenia
 Republika Srpska  – Repubblica Serba, entità della Bosnia ed Erzegovina
 Rinascita Socialista  – partito politico italiano
 R&S – ricerca e sviluppo

Codici 
 RS – codice vettore IATA di Oman Royal Flight
 RS – codice FIPS 10-4 della Russia
 RS – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Serbia
 RS – codice ISO 3166-2:BR del Rio Grande do Sul (Brasile)
 RS – codice ISO 3166-2:CV della Contea di Ribeira Grande de Santiago (Capo Verde)
 RS – codice ISO 3166-2:MD di Rîscani (Moldavia)

Informatica 
 .rs  – dominio di primo livello della Serbia

Altro 
 Rs – abbreviazione comunemente usata per Rupia
 RS  – serie di motociclette dell'Aprilia 
 RS – targa automobilistica di Remscheid (Germania)
 RS – targa automobilistica di Rimavská Sobota (Slovacchia)
 Branca R/S – nell'AGESCI, branca corrispondente all'età dei rover e delle scolte
 RS Components  – azienda internazionale distributrice di componenti elettronici
 RS – abbreviazione comunemente usata per ritmo sinusale
 RS in ferrovia – indica la lavorazione di "Riparazione Speciale" a cui vengono sottoposti i rotabili ferroviari che hanno subito incendi o guasti
 rs (risos) – acronimo usato dagli utenti internet di lingua portoghese per esprimere risate
 RS  –  precedono la T
 RS - Ricerche Speciali – Film indipendente del 2017 diretto da Fabio Blanco.